O Campeonato Primera B de 2016, oficialmente "Copa Águila" por motivos de patrocínio (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano), foi a 27º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Na primeira fase os clubes jogavam todos contra todos em turno e returno. Os oito melhores se classificavam para dois quadrangulares, em que o melhor de cada quadrangular (já ascendido para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2017 - Apertura) iria à final, na qual se decidia o Campeonato.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 2016